Дом Апанаевых — историческое здание в Казани, в Старо-Татарской слободе, на улице Сафьян, дом 5. Построен на рубеже XVIII—XIX вв. Объект культурного наследия регионального значения.

История 
Дом построен на рубеже XVIII—XIX веков купцом первой гильдии, владельцем кожевенного производства Мусой Исмагиловичем Апанаевым. Здание впоследствии долго принадлежало семье Апанаевых: им владели сын первого владельца Абдул-Карим, перестроивший дом в 1872 году, внуки Мухамет-Вали и Мухамет-Закир. У последнего в 1889 году в доме родился сын Мухамет-Вали Апанаев, ставший музыкантом и переводчиком. В советский период дом надстроен третьим этажом. В 2012—2013 гг. при реставрации разобран надстроенный этаж, восстановлено исходное завершение дома.

Архитектура 

Двухэтажное с антресольным этажом кирпичное здание, перекрытое вальмовой крышей, стоит по красной линии улицы. Оконные проёмы на втором этаже имеют большие наличники, переходящие в лучковые сандрики. Окна первого этажа меньшего размера, тоже имеют лучковые сандрики. Два окна второго этажа в центре спарены, имеют общие архивольты и общее арочное завершение, под ними на первом этаже находится вход. Простенки заняты пилястрами высотой в оба этажа. Уличный фасад венчает восстановленный фронтон по центру и два аттика по бокам. Дом замыкает перспективу улицы Каюма Насыри. Также из комплекса усадьбы Апанаевых сохранился одноэтажный флигель (дом 3), построенный одновременно с домом, и двухэтажный угловой флигель (дом 1/40) — дом Гарун-аль-Рашида Апанаева, построенный в 1912 году.

Примечания

Ссылки 
 

Здания и сооружения Казани